Microxyphiopsis är ett släkte av svampar. Microxyphiopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Microxyphiopsis